król Dawid – postać biblijna, król Izraela
 Król Dawid – polski okręt wojenny
 Król Dawid – brytyjski filmowy dramat biblijny z 1985 
 Król Dawid – brazylijski miniserial telewizyjny z 2012 
 Król Dawid (König David) – spichlerz na Wyspie Spichrzów w Gdańsku

Zobacz też 
 Dawid
 Dawid I
 Dawid IV Budowniczy
 Dawid V
 Dawid Kawānanakoa